Франческо Капуто (; родился 6 августа 1987 года, Альтамура, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Эмполи» и сборной Италии.

Карьера 
Франческо — воспитанник клуба «Торитто». В 2005 году Капуто дебютировал за основной состав, а вскоре стал игроком стартового состава. Забив 14 голов в 20 матчах, перешёл в более серьёзный клуб «Альтамура». Здесь он также отличился результативностью, и через год перешёл в «Нойкаттаро». По прошествии одного года отправился на повышение в «Бари», в которой провёл шесть лет. В сезоне 2008/09 он впервые в карьере выиграл чемпионат Серии B, но в следующем сезоне остался во второй лиге, играя в аренде в «Салернитане». В середине 2009 года, снова на правах аренды, перебрался в «Сиену». Франческо вернулся в «Бари» в 2011 году и провел в клубе четыре сезона.

В 2015 году Франческо Капуто был отдан в аренду в «Виртус Энтелла» с опцией выкупа в конце сезона, чем клуб и воспользовался. Футболист провел здесь два сезона, забив 35 мячей.

18 августа 2017 года «Эмполи» подписал с Капуто четырёхлетний контракт на 2,8 миллиона евро, плюс бонусы. Он помог новому клубу выиграть титул чемпиона Серии B и получить повышение в Серию А. Создав хорошую атакующую связку с Альфредо Донаруммой, пара нападающих забила 50 мячей. Сам же Франческо Капуто стал лучшим бомбардиром сезона с 26 голами.

13 июля 2019 года Франческо подписал контракт с «Сассуоло»>.

31 августа 2021 года Капуто, на правах аренды с обязательством выкупа в конце сезона за 3,5 млн евро, присоединился к «Сампдории».

В начале 2023 года Франческо Капуто вернулся в свой бывший клуб «Эмполи». Контракт подразумевает выступление на правах аренды и обязательство выкупа, если новый клуб не вылетит из чемпионата.

Клубная статистика 
По состоянию на 25 августа 2020 года.

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Виртус Энтелла»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Сампдория»